Daneš ist der Familienname folgender Personen:

 Jiří Viktor Daneš (1880–1928), tschechischer Geograph und Weltreisender

Siehe auch:
 Danes